Division 3 i fotboll 2014 var 2014 års säsong av Division 3 i fotboll, Sveriges femte högsta division i fotboll för herrar. Division 3 var uppdelad på 12 serier med 12 lag i varje, med totalt 144 lag.

Division 3 2014 var den lägsta av Sveriges serier som organiserades av Svenska Fotbollförbundet. Lägre divisioner organiserades av Sveriges distriktförbund.

Förklaring

Division 3 Norra Norrland

Division 3 Mellersta Norrland

Division 3 Södra Norrland

Referenser 
SvFF

Fotboll i Sverige 2014
2014
Fotbollssäsongen 2014